Media
 The Last Resort, een lied van de Amerikaanse muziekgroep The Eagles
 Last Resort (single), een lied van Papa Roach
 Wallace & Gromit's Grand Adventures#The Last Resort, een episode van een avonturenspel van Telltale Games
 Last Resort (band), een Nederlandse fusionband
 Last Resort (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 2012

Films
 Last Resort (1986), een film uit 1986
 Last Resort (1994), een film uit 1994
 Last Resort (1996), een film uit 1996
 Last Resort (1998), een film uit 1998
 Last Resort (2000), een film uit 2000 

Overig
 Last Resort Font, een lettertype waarop apparatuur terugvalt als een teken niet in de standaardfonts beschikbaar is
 Letters of Last Resort,  instructies van de Britse premier voor de kernonderzeeërs bij vernietiging van de Britse staat.